Forster kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Reinhold Forster
 Catherine A. Forster
 Georg Forster
 Paul Irwin Forster
 Raymond Robert Forster
 Thomas Furly Forster
 Thomas Ignatius Maria Forster
 Walter Forster (1910–1986), tysk entomolog

Se även
 Förster (auktor)

Robotskapade auktorsförkortningar
Auktorer